Пушкинский мост — название мостов в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Пушкинский мост — мост в Витебске.
 Пушкинский мост — мост в Москве, пешеходный. Также известен как Андреевский.
 Пушкинский — мост в Москве, железнодорожный. Также известен как Андреевский (Новоандреевский); располагается на месте старого Сергиевского (Андреевского; перенесён и стал Пушкинским пешеходным).

См. также